Ню́кжа:

 Нюкжа — река в Забайкальском крае и Амурской области России, правый приток Олёкмы.
 Нюкжа — станция (населённый пункт) в Магдагачинском районе Амурской области.
 Нюкжа — станция Забайкальской железной дороги.
 Нюкжа — бывшее село в Тындинском районе Амурской области.
 Средняя Нюкжа — бывший посёлок городского типа в Нюкжинском районе Читинской области, в современное время Тындинский район Амурской области.
 Усть-Нюкжа — село в Тындинском районе Амурской области.

См. также 
 Усть-Нюкжинский сельсовет